L'Italie francoprovençale (ou arpitane) peut faire référence à :
 la Vallée d'Aoste, région d'Italie (dont est parlé le valdôtain) ;
 les Vallées arpitanes du Piémont, situées dans la ville métropolitaine de Turin (dont est parlé le valsoanin) ;
 la , située dans le  (dont est parlé le faetar).

Voir aussi